Hiratsuka kan som auktorsförkortning betyda:

 Naoharu Hiratsuka
 Naohide Hiratsuka
 Yasuyuki Hiratsuka

Robotskapade auktorsförkortningar